Вилья-Сара () — город на востоке Уругвая, в департаменте Трейнта-и-Трес.

География 
Город расположен на 280 км трассы № 8, в месте её пересечения с трассой № 19. Абсолютная высота — 36 метров над уровнем моря.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1199 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres & Villa Sara

Города Уругвая
Трейнта-и-Трес